Supergigant mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 6 lutego 2013 roku na trasie Planai. Tytułu mistrza świata z Ga-Pa bronił Włoch Christof Innerhofer.

Wyniki

Bibliografia 
 

Supergigant mężczyzn